Wolper ist der Familienname folgender Personen:
 August Friedrich Wolper (1795–1832), deutscher Pädagoge
 David L. Wolper (1928–2010), US-amerikanischer Filmproduzent
 Pierre Wolper (* 1955), belgischer Informatiker